Агиар, Агияр (, ) — испанская и португальская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Агияр, Луис (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Агияр, Франсиско Феррейра де (1930—2012) — бразильский футболист и тренер.
 Агиар Фагундес, Мануэл де (1907—1953) — бразильский футболист.

Топоним 
 Агиар — муниципалитет в штате Параиба, Бразилия.
 Агиар — район (фрегезия)в муниципалитете Барселуш округа Брага, Португалия.
 Агиар — район (фрегезия) в муниципалитете Виана-ду-Алентежу округа Эвора, Португалия.